A EF-457 é uma ferrovia de ligação que interliga Itabira a EF-262, totalizando 36 quilômetros. Está sob concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Ver também
 Estrada de Ferro Vitória a Minas

Ligações externas
 Plano Nacional de Viação

Ferrovias do Brasil